De Vlaamsche Patriot was een weekblad dat voor het eerst verscheen in 1888, en werd uitgegeven door dezelfde uitgever van "Le Patriote Illustrée". Het had een aparte redactie die een Vlaams standpunt innam. Zo werd in de eerste jaargang de lof gezongen voor H.R. Cooreman voor zijn actie rond de vernederlandsing van de strafwet. Ook Albrecht Rodenbach en pater Damiaan kwamen aan bod in de eerste jaargang.